Stiamus är ett släkte av skalbaggar. Stiamus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Stiamus